Příjmení Nickerl má více nositelů:

 František Antonín Nickerl (1813–1871), český lepidopterolog 
 Karl Nickerl (1931–2011), rakouský fotbalista, obránce
 Otakar Nickerl  (1838–1920), český lepidopterolog a lékař
 Paul Nickerl (1900–1939), československý politik německé národnosti a meziválečný poslanec Národního shromáždění